Liga a V-a Covasna este a doua competiție fotbalistică din județul Covasna organizată de AJF Covasna.

Sezon actual 

Modificări față de sezonul precedent
- a intrat în competiție (1): 
 - DOZSA DALNIC

- au ieșit din competiție (2): 
 - AS ARCUȘ - Locul 1 în Liga a V-a (2018-2019)
 - F.C. OJDULA

Liga a V-a
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|SPARTACUS HĂGHIG ||10|| 6|| 3|| 1||50||21||+29||21
| 2.||align="left"|VENUS OZUN       ||10|| 6|| 3|| 1||39||14||+25||21
| 3.||align="left"|ZĂBALA           ||10|| 6|| 3|| 1||27||10||+17||21
| 4.||align="left"|OLTUL COȘENI     ||10|| 6|| 1|| 3||38||14||+24||19
| 5.||align="left"|BSE BELIN        ||10|| 3|| 3|| 4||11||17|| -6||12
| 6.||align="left"|BRADUL COMANDĂU  ||10|| 2|| 2|| 6||19||30||-11|| 8
| 7.||align="left"|DOZSA DALNIC     ||10|| 2|| 0|| 8||12||55||-43|| 6
| 8.||align="left"|SUGO BĂȚANII MARI||10|| 1|| 1|| 8|| 5||40||-35|| 4
|}

Play-Off
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|a|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|b|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|c|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|d|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
|}

Liga a IV-a
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II (n)||16||15|| 1|| 0|| 93||8  ||+85||46
| 2.||align="left"|F.C. PĂPĂUȚI                          ||16||14|| 1|| 1|| 54||17 ||+37||43
| 3.||align="left"|PRIMA BRĂDUȚ                          ||16||13|| 0|| 3|| 52||18 ||+34||39
| 4.||align="left"|CSO BARAOLT                           ||16||12|| 2|| 2|| 44||14 ||+30||38
| 5.||align="left"|AS COVASNA                            ||16||10|| 0|| 6|| 34||33 || +1||30
| 6.||align="left"|NEMERE GHELINȚA                       ||16|| 7|| 0|| 9|| 38||37 || +1||21
| 7.||align="left"|F.C. CERNAT                           ||16|| 5|| 3|| 8|| 29||32 || -3||18
| 8.||align="left"|ATSC RECI                             ||16|| 5|| 2|| 9|| 33||44 ||-11||17
| 9.||align="left"|PROGRESUL SITA BUZĂULUI               ||16|| 4|| 4|| 8|| 31||49 ||-18||16
|10.||align="left"|PERKŐ SÂNZIENI                        ||16|| 4|| 3|| 9|| 30||38 || -8||15
|11.||align="left"|F.C. BREȚCU                           ||16|| 3|| 3||10|| 21||71 ||-50||12
|12.||align="left"|AVÂNTUL ILIENI                        ||16|| 3|| 2||11|| 23||43 ||-20||11
|13.||align="left"|HARGHITA AITA MARE                    ||16|| 2|| 3||11|| 11||53 ||-42|| 9
|14.||align="left"|AS ARCUȘ (n)                    ||16|| 2|| 2||12|| 21||57 ||-36|| 8
|}

Edițiile 48.-51. (2015-2019) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2): 
 - BSE BELIN - Locul 15 în Liga a IV-a (2017-2018)
 - VENUS OZUN
- au ieșit din competiție (3): 
 - PROGRESUL SITA BUZĂULUI - Locul 1 în Liga a V-a (2017-2018)
 - VIITORUL MOACȘA, STĂRUINȚA BODOC

Liga a V-a
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|AS ARCUȘ (PO)        ||14|| 9|| 3|| 2||47||14||+33||30
| 2.||align="left"|SPARTACUS HĂGHIG (PO)||14|| 8|| 2|| 4||40||25||+15||26
| 3.||align="left"|ZĂBALA (PO)          ||14|| 7|| 3|| 4||29||26|| +3||24
| 4.||align="left"|OLTUL COȘENI (PO)    ||14|| 5|| 4|| 5||26||23|| +3||19<tr>
| 5.||align="left"|VENUS OZUN (r)       ||14|| 6|| 1|| 7||23||37||-14||19<tr>
| 6.||align="left"|BSE BELIN (r)        ||14|| 5|| 3|| 6||21||25|| -4||18<tr>
| 7.||align="left"|BRADUL COMANDĂU            ||14|| 4|| 3|| 7||27||34|| -7||15<tr>
| 8.||align="left"|SUGO BĂȚANII MARI          ||14|| 2|| 1||11||14||43||-29|| 7
|}

Play-Off

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2): 
 - AS ARCUȘ, ZĂBALA
- au ieșit din competiție (4): 
 - F.C. ZÁGON - Locul 1 în Liga a V-a (2016-2017)
 - DOZSA DALNIC - Locul 2 în Liga a V-a (2016-2017)
 - PROGRESUL CHICHIȘ, CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI

Liga a V-a

Play-Off

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (5): 
 - PROGRESUL SITA BUZĂULUI - Locul 14 în Liga a IV-a (2015-2016), exclusă
 - BRADUL COMANDĂU, VIITORUL MOACȘA, OLTUL COȘENI, F.C. ZÁGON
- au ieșit din competiție (5): 
 - AS COVASNA - Locul 1 în Liga a V-a (2015-2016)
 - ATSC RECI - Locul 2 în Liga a V-a (2015-2016)
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II, AS ARCUȘ
 - NEMERE POIAN - a jucat 8 etape, apoi a fost exclusă

Liga a V-a

Play-Off

 - DOZSA DALNIC penalizată cu 3 puncte

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3): 
 - CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI - Locul 15 în Liga a IV-a (2014-2015)
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II
 - STĂRUINȚA BODOC
- au ieșit din competiție (4): 
 - F.C. PĂPĂUȚI - Locul 1 în Liga a V-a (2014-2015)
 - OLTUL CHILIENI - Locul 2 în Liga a V-a (2014-2015)
 - VOINȚA BOROȘNEU MARE, OLTUL COȘENI

Liga a V-a

Play-Off

Liga a IV-a

 - AVÂNTUL ILIENI penalizată cu 3 puncte

Edițiile 43.-47. (2010-2015) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3): 
 - A.S.COVASNA - a pierdut Barajul pentru Liga a IV-a (2014), Locul 15 în Liga a IV-a (2013-2014)
 - F.C. PĂPĂUȚI - din Liga a III-a (2013-2014)
 - PROGRESUL CHICHIȘ
- au ieșit din competiție (4): 
 - F.C. CERNAT - Locul 1 în Liga a V-a (2013-2014)
 - HARGHITA AITA MARE - Locul 2 în Liga a V-a (2013-2014)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - a câștigat Barajul pentru Liga a IV-a (2014), Locul 3 în Liga a V-a (2013-2014)
 - BÁLVÁNYOS TURIA

Liga a V-a

Liga a IV-a

 - F.C. CERNAT penalizată cu 3 puncte

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2): 
 - F.C.IKA CERNAT - Locul 15 în Liga a IV-a (2012-2013)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - s-a retras din Liga a IV-a (2012-2013)
- au ieșit din competiție (5): 
 - VIITORUL MOACȘA - Locul 1 în Liga a V-a (2012-2013)
 - A.S.COVASNA - Locul 2 în Liga a V-a (2012-2013)
 - VENUS OZUN - Locul 3 în Liga a V-a (2012-2013)
 - BRADUL COMANDĂU
 - VOINȚA BARCANI - a jucat 6 etape apoi s-a retras

Liga a V-a

 - BÁLVÁNYOS TURIA și SUGO BĂȚANII MARI penalizate cu câte 3 puncte

Liga a IV-a

 - F.C. BREȚCU penalizată cu 6 puncte

Baraj Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (5): 
 - VICTORIA OZUN - Locul 15 în Liga a IV-a (2011-2012)
 - OLTUL COȘENI - Locul 16 în Liga a IV-a (2011-2012)
 - VIITORUL MOACȘA, VOINȚA BOROȘNEU MARE,  VOINȚA BARCANI
- au ieșit din competiție (3): 
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE - Locul 1 în Liga a V-a (2011-2012)
 - F.C DOLORES VENUS COVASNA - Locul 2 în Liga a V-a (2011-2012)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - Locul 3 în Liga a V-a (2011-2012)

Liga a V-a

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (5): 
 - DOZSA DALNIC  - Locul 16 în Liga a IV-a (2010-2011)
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE, DOLORES VENUS COVASNA, KSE TÂRGU SECUIESC, AS COVASNA
- au ieșit din competiție (4): 
 - CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI - Locul 1 în Liga a V-a (2010-2011)
 - OLTUL COȘENI - Locul 2 în Liga a V-a (2010-2011)
 - PROGRESUL CHICHIȘ, VIITORUL MOACȘA
- n-a intrat in competiție (1): 
 - Carpați Covasna  - Locul 15 în Liga a IV-a (2010-2011)

Liga a V-a

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3): 
 - SPARTACUS HĂGHIG  - Locul 15 în Liga a IV-a (2009-2010)
 - BRADUL COMANDĂU, HARGHITA AITA MARE
- au ieșit din competiție (4): 
 - Carpați Covasna  - Locul 1 în Liga a V-a (2009-2010)
 - VENUS OZUN  - Locul 2 în Liga a V-a (2009-2010)
 - F.C. CERNAT - a înlocuit echipa Viitorul Sfântu Gheorghe în Liga a IV-a
 - Valea Crișului
- n-a intrat in competiție (1): 
 - KSE TÂRGU SECUIESC  - Locul 16 în Liga a IV-a (2009-2010)

Liga a V-a

Liga a IV-a

 - Carpați Covasna penalizată cu 3 puncte

Edițiile 38.-42. (2005-2010) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (4): 
 - F.C. CERNAT - Locul 15 în Liga a IV-a (2008-2009)
 - AS ARCUȘ, CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, Carpați Covasna
- au ieșit din competiție (4): 
 - F.C. PĂPĂUȚI - Locul 1 în Liga a V-a (2008-2009)
 - F.C. BREȚCU - Locul 2 în Liga a V-a (2008-2009)
 - BRADUL COMANDĂU, VOINȚA BOROȘNEU MARE
- n-a intrat in competiție (1): 
 - Catalina - Locul 16 în Liga a IV-a (2008-2009)

Liga a V-a

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2): 
 - PROGRESUL CHICHIȘ, SUGO BĂȚANII MARI
- au ieșit din competiție (5): 
 - BSE BELIN - Locul 2 în Liga a V-a (2007-2008)
 - Leț, Zăbala, F.C. ZÁGON II
 - Tamașfalău - a jucat 9 etape apoi s-a retras

Liga a V-a

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (8): 
 - Zăbala - Locul 15 în Liga a IV-a (2006-2007)
 - VENUS OZUN - Locul 16 în Liga a IV-a (2006-2007)
 - Leț, VIITORUL MOACȘA, ATSC RECI, BÁLVÁNYOS TURIA, F.C. ZÁGON II
 - OLTUL CHILIENI -  înlocuit de echipa Viitorul Sfântu Gheorghe în Liga a IV-a
- au ieșit din competiție (3): 
 - OLTUL CHILIENI - Locul 1 în Liga a V-a (2006-2007))
 - DOZSA DALNIC  - Locul 2 în Liga a V-a (2006-2007)
 - Mărtineni - a jucat 11 etape (turul), apoi s-a retras (2006-2007)

Liga a V-a

Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- a intrat în competiție (1): 
 - Valea Crișului
- au ieșit din competiție (6):'' 
 - F.C. CERNAT - Locul 1 în Campionatul județean, Seria 1 (2005-2006)
 - SPARTACUS HĂGHIG - Locul 1 în Campionatul județean, Seria 2 (2005-2006)
 - Zăbala - a înlocuit echipa Transkurier Sfântu Gheorghe în liga a IV-a
 - VIITORUL MOACȘA, Telechia, BÁLVÁNYOS TURIA

Liga a V-a

 - BRADUL COMANDĂU, F.C. BREȚCU, și Mărtineni penalizate cu câte 1 punct
 - VOINȚA BOROȘNEU MARE și Valea Crișului penalizate cu câte 3 puncte
 Mărtineni - a jucat 11 etape (turul), apoi s-a retras

Liga a IV-a

 - KSE TÂRGU SECUIESC penalizată cu 1 punct
 - Zăbala penalizată cu 2 puncte
 - Micfalău penalizată cu 5 puncte

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (4): 
 - BSE BELIN, DOZSA DALNIC, NEMERE POIAN, Mărtineni
- au ieșit din competiție (3): 
 - F.C. ZÁGON - Locul 1 în Campionatul județean (2004-2005)  
 - Catalina - Locul 2 în Campionatul județean (2004-2005)  
 - Surcea
- n-au intrat in competiție (2): 
 - PROGRESUL CHICHIȘ - Locul 15 în divizia D (2004-2005)  
 - Câmpul Frumos - Locul 16 în divizia D (2004-2005)  

Campionatul județean
Seria a 1-a

Seria a 2-a

 - F.C. BREȚCU penalizată cu 3 puncte
 - Telechia, OLTUL CHILIENI și Mărtineni penalizate cu câte 1 punct

Divizia D

 - Catalina, PROGRESUL SITA BUZĂULUI și Micfalău penalizate cu câte 1 punct
 - Transkurier Sfântu Gheorghe și VENUS OZUN penalizate cu câte 3 puncte
 CSO BARAOLT - a obținut titul de campioană, dar nu are dreptul de a juca barajul pentru Divizia C
 Brateș - a jucat 15 etape (turul), apoi s-a retras

Edițiile 35.-37. (2002-2005) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (7): 
 - VIITORUL MOACȘA - Locul 15 în Divizia D (2003-2004) 
 - SPARTACUS HĂGHIG - Locul 16 în Divizia D (2003-2004) 
 - F.C. CERNAT, VOINȚA BOROȘNEU MARE, F.C. PĂPĂUȚI, Surcea, BÁLVÁNYOS TURIA
- au ieșit din competiție (4): 
 - PROGRESUL CHICHIȘ - Locul 1 în Campionatul județean (2003-2004)  
 - Brateș - Locul 2 în Campionatul județean (2003-2004)  
 - VENUS OZUN - Locul 3 în Campionatul județean (2003-2004)  
 - Zoltan

Campionatul județean

Divizia D

 CSO BARAOLT - a obținut promovarea în Divizia C, dar a cedat locul echipei KSE TÂRGU SECUIESC

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (4): 
 - Catalina - a pierdut Play-out-ul pentru Divizia D (2002-2003) 
 - VENUS OZUN - a pierdut Play-out-ul pentru Divizia D (2002-2003) 
 - Zăbala, F.C. ZÁGON
- au ieșit din competiție (7): 
 - Valea Crișului - Locul 2 în Campionatul județean (2002-2003)  
 - F.C. CERNAT, Leț, HARGHITA AITA MARE, Surcea, BÁLVÁNYOS TURIA
 - Mărcușa - a jucat 9 etape, apoi a fost exclusă

Campionatul județean

Divizia D

 KSE TÂRGU SECUIESC - a promovat in Divizia C

Modificări față de sezonul precedent

Campionatul județean

Divizia D
Seria a 1-a

Seria a 2-a

Play-out (pentru Divizia D)
 - au participat :  PROGRESUL CHICHIȘ, Catalina, VENUS OZUN, SPARTACUS HĂGHIG
 - câștigatoare a fost :  SPARTACUS HĂGHIG.

Statistică : Divizia D / Liga a IV-a și Campionatul județean / Liga a V-a (2002-2020)
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|<div style="height:42em; width:64em; overflow-y:scroll; background:white">
{|
|

|
{| class="wikitable" style="margin-top:-5px; margin-right:-5px;margin-left:-5px;margin-bottom:-5px;"
 | - 
|1.<tr>||2.<tr>||3.<tr>||4.<tr>||5.<tr>||6.<tr>||7.<tr>||8.<tr>||9.<tr>||10.<tr>
||11.<tr>||12.<tr>||13.<tr>||14.<tr>||15.<tr>||16.<tr>||17.<tr>||18.<tr>||19.<tr>||20.<tr>
||21.<tr>||22.<tr>||23.<tr>||24.<tr>||25.<tr>||26.<tr>||27.<tr>||28.<tr>||29.<tr>||30.<tr>
||31.<tr>||32.<tr>||33.<tr>||34.<tr>||35.<tr>||36.<tr>||37.<tr>||38.<tr>||39.<tr>||40.<tr>
||41.<tr>||42.<tr>||43.<tr>||44.<tr>||45.<tr>||46.<tr>||47.<tr>||48.<tr>||49.<tr>||50.<tr>
||51.<tr>||52.<tr>||53.<tr>||54.<tr>||55.<tr>||56.<tr>||57.<tr>||58.<tr>||59.<tr>||60.<tr>
||61.<tr>||62.<tr>||63.<tr>||64.<tr>||65.<tr>||66.<tr>||67.<tr>||68.<tr>||69.<tr>||70.<tr>
||71.<tr>||72.<tr>||73.<tr>||74.<tr>||75.<tr>||76.<tr>||77.<tr>||78.<tr>||79.<tr>||80.<tr>
||81.<tr>||82.<tr>||83.<tr>||84.<tr>||85.<tr>||86.<tr>||87.<tr>||88.<tr>||89.<tr>||90.<tr>
||91.<tr>||92.<tr>||93.<tr>||94.<tr>||95.<tr>||96.<tr>||97.<tr>||98.<tr>||99.<tr>||100.<tr>
||101.<tr>||102.<tr>||103.<tr>||104.<tr>||105.<tr>||106.<tr>||107.<tr>||108.<tr>||109.<tr>||110.<tr>
||111.<tr>||112.<tr>||113.<tr>||114.<tr>||115.<tr>||116.<tr>||117.<tr>||118.<tr>||119.<tr>||120.<tr>
||121.<tr>||122.<tr>||123.<tr>||124.<tr>||125.<tr>||126.<tr>||127.<tr>||128.<tr>||129.<tr>||130.<tr>
||131.<tr>||132.<tr>||133.<tr>||134.<tr>||135.<tr>||136.<tr>||137.<tr>||138.<tr>||139.<tr>||140.<tr>
||141.<tr>||142.<tr>||143.<tr>||144.<tr>||145.<tr>||146.<tr>||147.<tr>||148.<tr>||149.<tr>||150.<tr>
||151.<tr>||152.<tr>||153.<tr>||154.<tr>||155.<tr>||156.<tr>||157.<tr>||158.<tr>||159.<tr>||160.<tr>
||161.<tr>||162.<tr>||163.<tr>||164.<tr>||165.<tr>||166.<tr>||167.<tr>||168.<tr>||169.<tr>||170.<tr>
||171.<tr>||172.<tr>||173.<tr>||174.<tr>||175.<tr>||176.<tr>||177.<tr>||178.<tr>||179.<tr>||180.<tr>
||181.<tr>||182.<tr>||183.<tr>||184.<tr>||185.<tr>||186.<tr>||187.<tr>||188.<tr>||189.<tr>||190.<tr>
||191.<tr>||192.<tr>||193.<tr>||194.<tr>||195.<tr>||196.<tr>||197.<tr>||198.<tr>||199.<tr>||200.<tr>
||201.<tr>||202.<tr>||203.<tr>||204.<tr>||205.<tr>||206.<tr>||207.<tr>||208.<tr>||209.<tr>||210.<tr>
||211.<tr>||212.<tr>||213.<tr>||214.<tr>||215.<tr>||216.<tr>||217.<tr>||218.<tr>||219.<tr>||220.<tr>
||221.<tr>||222.<tr>||223.<tr>||224.<tr>||225.<tr>||226.<tr>||227.<tr>||228.<tr>||229.<tr>||230.<tr>
||231.<tr>||232.<tr>||233.<tr>||234.<tr>||235.<tr>||236.<tr>||237.<tr>||238.<tr>||239.<tr>||240.<tr>
||241.<tr>||242.<tr>||243.<tr>||244.<tr>||245.<tr>||246.<tr>||247.<tr>||248.<tr>||249.<tr>||250.<tr>
||251.<tr>||252.<tr>||253.<tr>||254.<tr>||255.<tr>||256.<tr>||257.<tr>||258.<tr>||259.<tr>||260.<tr>
||261.<tr>||262.<tr>||263.<tr>||264.<tr>||265.<tr>||266.<tr>||267.<tr>||268.<tr>||269.<tr>||270.<tr>
||271.<tr>||272.<tr>||273.<tr>||274.<tr>||275.<tr>||276.<tr>||277.<tr>||278.<tr>||279.<tr>||280.<tr>
||281.<tr>||282.<tr>||283.<tr>||284.<tr>||285.<tr>||286.<tr>||287.<tr>||288.<tr>||289.<tr>||290.<tr>
||291.<tr>||292.<tr>||293.<tr>||294.<tr>||295.<tr>||296.<tr>||297.<tr>||298.<tr>||299.<tr>||300.<tr>
||301.<tr>||302.<tr>||303.<tr>||304.<tr>||305.<tr>||306.<tr>||307.<tr>||308.<tr>||309.<tr>||310.<tr>
||311.<tr>||312.<tr>||313.<tr>||314.<tr>||315.<tr>||316.<tr>||317.<tr>||318.<tr>||319.<tr>||320.<tr>
||321.<tr>||322.<tr>||323.<tr>||324.<tr>||325.<tr>||326.<tr>||327.<tr>||328.<tr>||329.<tr>||330.<tr>
||331.<tr>||332.<tr>||333.<tr>||334.<tr>||335.<tr>||336.<tr>||337.<tr>||338.<tr>||339.<tr>||340.<tr>
||341.<tr>||342.<tr>||343.<tr>||344.<tr>||345.<tr>||346.<tr>||347.<tr>||348.<tr>||349.<tr>||350.<tr>
||351.<tr>||352.<tr>||353.<tr>||354.<tr>||355.<tr>||356.<tr>||357.<tr>||358.<tr>||359.<tr>||360.<tr>
||361.<tr>||362.<tr>||363.<tr>||364.<tr>||365.<tr>||366.<tr>||367.<tr>||368.<tr>||369.<tr>||370.<tr>
||371.<tr>||372.<tr>||373.<tr>||374.<tr>||375.<tr>||376.<tr>||377.<tr>||378.<tr>||379.<tr>||380.<tr>
||381.<tr>||382.<tr>||383.<tr>||384.<tr>||385.<tr>||386.<tr>||387.<tr>||388.<tr>||389.<tr>||390.<tr>
||391.<tr>||392.<tr>||393.<tr>||394.<tr>||395.<tr>||396.<tr>||397.<tr>||398.<tr>||399.<tr>||400.<tr>
||401.<tr>||402.<tr>||403.<tr>||404.<tr>||405.<tr>||406.<tr>||407.<tr>||408.<tr>||409.<tr>||410.<tr>
||411.<tr>||412.<tr>||413.<tr>||414.<tr>||415.<tr>||416.<tr>||417.<tr>||418.<tr>||419.<tr>||420.<tr>
||421.<tr>||422.<tr>||423.<tr>||424.<tr>||425.<tr>||426.<tr>||427.<tr>||428.<tr>||429.<tr>||430.<tr>
||431.<tr>||432.<tr>||433.<tr>||434.<tr>||435.<tr>||436.<tr>||437.<tr>||438.<tr>||439.<tr>||440.<tr>
||441.<tr>||442.<tr>||443.<tr>||444.<tr>||445.<tr>||446.<tr>||447.<tr>||448.<tr>||449.<tr>||450.<tr>
||451.<tr>||452.<tr>||453.<tr>||454.<tr>||455.<tr>||456.<tr>||457.<tr>||458.<tr>||459.<tr>||460.<tr>
||461.<tr>||462.<tr>||463.<tr>||464.<tr>||465.<tr>||466.<tr>||467.<tr>||468.<tr>||469.<tr>||470.<tr>
||471.<tr>||472.<tr>||473.<tr>||474.<tr>||475.<tr>||476.<tr>||477.<tr>||478.<tr>||479.<tr>||480.<tr>
||481.<tr>||482.<tr>||483.<tr>||484.<tr>||485.<tr>||486.<tr>||487.<tr>||488.<tr>||489.<tr>||490.<tr>
||491.<tr>||492.<tr>||493.<tr>||494.<tr>||495.<tr>||496.<tr>||497.<tr>||498.<tr>||499.<tr>||500.<tr>
||501.<tr>||502.<tr>||503.<tr>||504.<tr>||505.<tr>||506.<tr>||507.<tr>||508.<tr>||509.<tr>||510.<tr>
||511.<tr>||512.<tr>||513.<tr>||514.<tr>||515.<tr>||516.<tr>||517.<tr>||518.<tr>||519.<tr>||520.<tr>
||521.<tr>||522.<tr>||523.<tr>||524.<tr>||525.<tr>||526.<tr>||527.<tr>||528.<tr>||529.<tr>||530.<tr>
||531.<tr>||532.<tr>||533.<tr>||534.<tr>||535.<tr>||536.<tr>||537.<tr>||538.<tr>||539.<tr>||540.<tr>
||541.<tr>||542.<tr>||543.<tr>||544.<tr>||545.<tr>||546.<tr>||547.<tr>||548.<tr>||549.<tr>||550.<tr>
||551.<tr>||552.<tr>||553.<tr>||554.<tr>||555.<tr>||556.<tr>||557.<tr>||558.<tr>||559.<tr>||560.<tr>
||561.<tr>||562.<tr>||563.<tr>||564.<tr>||565.<tr>||566.<tr>||567.<tr>||568.<tr>||569.<tr>||570.<tr>
||571.<tr>||572.<tr>||573.<tr>||574.<tr>||575.
|}
|}
|
Instrucțiuni pentru tabelul 1 :

Calcul coeficient : 
 - cu cât coeficientul este mai mic, cu atât echipa este mai redutabilă ;
 - pentru (A) = 0,01 + 0,00001 * locul ocupat ; 
 - pentru (B) = 1000 + locul ocupat ; 
 - echipa n-a jucat în sezonul respectiv = 100000.
Legendă tabel 1 :
 - A, D, Da, Db, IV = Divizia D / Liga a IV-a ;
 - B, J, Ja, Jb, V = Campionatul județean / Liga a V-a ;
 - T = sezoane jucate (A+B) ;
 - L = locul ocupat (locul 99, echipa a jucat în sezonul respectiv dar apoi s-a retras sau a fost exclusă).
 - N = Nume echipã (RO) sau Nume echipã (HU) ;
 - S = Sezon ;
 - C = Coeficient ;
 - asc / desc = sortare ascendentă / descendentă.
|}

Statistică : Campionatul județean / Liga a V-a (2002-2020)
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|<div style="height:38em; width:68em; overflow-y:scroll; background:white">
{|
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-top:-5px; margin-right:-5px; margin-left:-5px;margin-bottom:-5px;"
!style="white-space:nowrap;"|Sezon!!B!!L!!M!!V!!E!!Î||GM!!GP!!p!!P!!P/M!!V/M!!Nume echipã (RO)
||||13||||214||87||33||94||364||388||294||294||1.37||40.7%||AS ARCUȘ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||104||64||13||27||315||184||205||205||1.97||61.5%||AS COVASNA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||11||||236||99||40||97||524||505||337||337||1.43||41.9%||ATSC RECI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||AVÂNTUL ILIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||10||||263||91||40||132||441||551||311||313||1.19||34.6%||BÁLVÁNYOS TURIA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||16||||326||151||33||142||590||552||485||486||1.49||46.3%||BRADUL COMANDĂU<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||54||33||6||15||131||75||105||105||1.94||61.1%||Brateș<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||92||42||13||37||200||169||139||139||1.51||45.7%||BSE BELIN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Câmpul Frumos<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||26||19||4||3||91||27||61||61||2.35||73.1%||Carpați Covasna<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||54||38||5||11||150||73||119||119||2.20||70.4%||Catalina<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||96||55||12||29||210||140||177||177||1.84||57.3%||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||CSO BARAOLT<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||26||18||2||6||105||25||56||56||2.15||69.2%||DOLORES VENUS COVASNA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||13||||200||79||22||99||417||520||256||259||1.30||39.5%||DOZSA DALNIC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||7||||180||70||20||90||308||408||226||230||1.28||38.9%||F.C. BREȚCU<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||126||68||20||38||303||202||224||224||1.78||54.0%||F.C. CERNAT<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||F.C. OJDULA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||148||87||16||45||468||251||277||277||1.87||58.8%||F.C. PĂPĂUȚI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||80||56||7||17||280||104||175||175||2.19||70.0%||F.C. ZÁGON<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||32||5||2||25||39||103||17||17||0.53||15.6%||F.C. ZÁGON II<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||134||49||11||74||209||303||158||158||1.18||36.6%||HARGHITA AITA MARE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||50||28||14||8||123||56||98||98||1.96||56.0%||KSE TÂRGU SECUIESC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||61||32||4||25||126||100||101||100||1.64||52.5%||Leț<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||30||4||4||22||20||101||16||16||0.53||13.3%||Mărcușa<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||38||4||3||31||30||121||13||15||0.39||10.5%||Mărtineni<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Micfalău<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||NEMERE GHELINȚA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||11||||268||105||38||125||508||585||353||353||1.32||39.2%||NEMERE POIAN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||13||||330||158||37||135||684||608||510||511||1.55||47.9%||OLTUL CHILIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||20||||376||164||59||153||852||870||551||551||1.47||43.6%||OLTUL COȘENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||PERKŐ SÂNZIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||PRIMA BRĂDUȚ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||10||||198||119||14||65||526||297||371||371||1.87||60.1%||PROGRESUL CHICHIȘ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||48||30||4||14||157||111||94||94||1.96||62.5%||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||26||24||2||0||120||17||74||74||2.85||92.3%||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||20||11||4||5||69||48||37||37||1.85||55.0%||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||14||||256||102||33||114||667||668||360||339||1.32||39.8%||SPARTACUS HĂGHIG<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||3||||56||15||5||36||119||188||50||50||0.89||26.8%||STĂRUINȚA BODOC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||12||||258||83||35||140||437||637||281||284||1.10||32.2%||SUGO BĂȚANII MARI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||60||11||9||40||76||217||42||42||0.70||18.3%||Surcea<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Tălișoara<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||152||45||22||85||222||362||157||157||1.03||29.6%||Tamașfalău<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||4||||98||26||12||60||118||282||89||90||0.92||26.5%||Telechia<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Transkurier Sfântu Gheorghe<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||136||65||23||48||290||218||215||218||1.60||47.8%||Valea Crișului<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||7||||162||93||22||47||382||228||301||301||1.86||57.4%||VENUS OZUN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||9||||217||99||25||93||498||465||322||322||1.48||45.6%||VIITORUL MOACȘA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Viitorul Sfântu Gheorghe<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||30||4||2||24||45||133||14||14||0.47||13.3%||VOINȚA BARCANI <tr bgcolor="#D0F0C0">
||||8||||202||60||18||124||366||641||195||198||0.98||29.7%||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||9||||148||51||22||75||292||391||173||175||1.18||34.5%||Zăbala<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||54||22||6||26||112||116||75||72||1.33||40.7%||Zoltan<tr>
||2002-2003||J||1||30||22||4||4||87||29||70|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2002-2003||J||2||30||22||3||5||84||21||69|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2002-2003||J||3||30||21||1||8||74||32||64|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2002-2003||J||4||30||19||1||10||73||35||58|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2002-2003||J||5||30||17||3||10||62||46||54|| || || ||Brateș<tr>
||2002-2003||J||6||30||17||2||11||59||39||53|| || || ||Leț<tr>
||2002-2003||J||7||30||15||4||11||75||30||49|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2002-2003||J||8||30||14||5||11||69||48||47|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2002-2003||J||9||30||13||6||11||45||43||45|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2002-2003||J||10||30||12||4||14||49||50||40|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2002-2003||J||11||30||11||4||15||58||58||37|| || || ||Zoltan<tr>
||2002-2003||J||12||30||7||7||16||35||85||28|| || || ||Telechia<tr>
||2002-2003||J||13||30||7||3||20||38||89||24|| || || ||Surcea<tr>
||2002-2003||J||14||30||5||4||21||25||97||19|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2002-2003||J||15||30||5||1||24||26||73||16|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2002-2003||J||16||30||4||4||22||20||101||16|| || || ||Mărcușa<tr>
||2003-2004||J||1||24||22||1||1||112||19||67|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2003-2004||J||2||24||16||3||5||69||29||51|| || || ||Brateș<tr>
||2003-2004||J||3||24||15||1||8||50||26||46|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2003-2004||J||4||24||13||2||9||58||44||41|| || || ||Catalina<tr>
||2003-2004||J||5||24||11||5||8||39||31||38|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2003-2004||J||6||24||12||2||10||42||35||38|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2003-2004||J||7||24||11||2||11||54||58||38|| || || ||Zoltan<tr>
||2003-2004||J||8||24||12||1||11||34||38||37|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2003-2004||J||9||24||8||4||12||35||47||28|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2003-2004||J||10||24||5||4||15||27||65||19|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2003-2004||J||11||24||6||1||17||25||70||19|| || || ||Telechia<tr>
||2003-2004||J||12||24||4||4||16||28||68||16|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2003-2004||J||13||24||3||6||15||28||71||15|| || || ||Zăbala<tr>
||2004-2005||J||1||30||26||3||1||144||28||81|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2004-2005||J||2||30||25||3||2||92||29||78|| || || ||Catalina<tr>
||2004-2005||J||3||30||23||2||5||123||40||71|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2004-2005||J||4||30||12||2||9||95||54||59|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2004-2005||J||5||30||15||5||10||82||51||50|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2004-2005||J||6||30||14||5||11||84||62||47|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2004-2005||J||7||30||14||3||13||60||55||45|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2004-2005||J||8||30||14||2||14||54||42||44|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2004-2005||J||9||30||13||1||16||65||73||40|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2004-2005||J||10||30||10||4||16||56||71||34|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2004-2005||J||11||30||10||4||16||37||73||34|| || || ||Telechia<tr>
||2004-2005||J||12||30||9||5||16||62||89||30|| || || ||Zăbala<tr>
||2004-2005||J||13||30||10||0||20||53||118||30|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2004-2005||J||14||30||5||3||22||37||120||18|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2004-2005||J||15||30||4||6||20||38||128||18|| || || ||Surcea<tr>
||2004-2005||J||16||30||5||2||23||30||93||17|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2005-2006||Ja||1||16||13||1||2||55||16||40|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2005-2006||Ja||2||16||10||0||6||41||25||30|| || || ||Zăbala<tr>
||2005-2006||Ja||3||16||8||3||5||49||32||27|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2005-2006||Ja||4||16||8||2||6||27||19||26|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2005-2006||Ja||5||16||7||4||5||26||29||25|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2005-2006||Ja||6||16||7||3||6||40||33||24|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2005-2006||Ja||7||16||5||3||8||28||44||15|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2005-2006||Ja||8||16||3||3||10||18||53||11|| || || ||Mărtineni<tr>
||2005-2006||Ja||9||16||0||1||15||6||54||1|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2005-2006||Jb||1||14||12||1||1||48||20||37|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2005-2006||Jb||2||14||12||1||1||35||7||36|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2005-2006||Jb||3||14||8||2||4||42||22||26|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2005-2006||Jb||4||14||6||3||5||22||26||21|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2005-2006||Jb||5||14||6||0||8||28||29||18|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2005-2006||Jb||6||14||2||2||10||26||42||8|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2005-2006||Jb||7||14||3||0||11||21||54||8|| || || ||Telechia<tr>
||2005-2006||Jb||8||14||2||1||11||17||39||7|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2006-2007||V||1||22||18||0||4||66||29||54|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2006-2007||V||2||22||16||2||4||67||28||50|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2006-2007||V||3||22||14||4||4||54||25||46|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2006-2007||V||4||22||12||3||7||51||37||39|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2006-2007||V||5||22||11||2||9||59||40||32|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2006-2007||V||6||22||10||2||10||55||61||32|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2006-2007||V||7||22||9||5||8||42||34||32|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2006-2007||V||8||22||9||3||10||34||37||29|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2006-2007||V||9||22||7||2||13||27||65||22|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2006-2007||V||10||22||6||4||12||30||46||19|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2006-2007||V||11||22||4||3||15||28||55||15|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2006-2007||V||12||22||1||0||21||12||68||2|| || || ||Mărtineni<tr>
||2007-2008||V||1||32||25||2||5||127||34||77|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2007-2008||V||2||32||22||4||6||96||27||70|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2007-2008||V||3||32||21||4||7||84||34||67|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2007-2008||V||4||32||21||1||10||70||47||64|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2007-2008||V||5||32||17||5||10||63||41||56|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2007-2008||V||6||32||16||6||10||66||36||54|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2007-2008||V||7||31||16||2||13||84||61||51|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2007-2008||V||8||32||15||4||13||78||66||49|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2007-2008||V||9||31||15||2||14||67||61||48|| || || ||Leț<tr>
||2007-2008||V||10||32||12||7||13||62||54||43|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2007-2008||V||11||31||11||8||12||64||70||41|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2007-2008||V||12||32||10||2||20||51||87||32|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2007-2008||V||13||32||9||5||18||51||100||32|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2007-2008||V||14||32||8||5||19||38||93||29|| || || ||Tamașfalău<tr>
||2007-2008||V||15||32||9||2||21||46||108||29|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2007-2008||V||16||32||6||3||23||48||112||21|| || || ||Zăbala<tr>
||2007-2008||V||17||32||5||2||25||39||103||17|| || || ||F.C. ZÁGON II<tr>
||2008-2009||V||1||26||20||2||4||99||27||62|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2008-2009||V||2||26||18||4||4||61||24||58|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2008-2009||V||3||26||15||5||6||63||31||50|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2008-2009||V||4||26||14||4||8||62||37||46|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2008-2009||V||5||26||14||2||10||64||40||44|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2008-2009||V||6||26||13||5||8||55||48||44|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2008-2009||V||7||26||11||6||9||40||52||39|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2008-2009||V||8||26||12||0||14||43||42||36|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2008-2009||V||9||26||9||7||10||49||48||34|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2008-2009||V||10||26||7||6||13||5||47||27|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2008-2009||V||11||26||7||6||13||51||78||27|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2008-2009||V||12||26||6||3||17||28||79||21|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2008-2009||V||13||26||5||1||20||25||62||16|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2008-2009||V||14||26||3||5||18||22||82||14|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2009-2010||V||1||26||19||4||3||91||27||61|| || || ||Carpați Covasna<tr>
||2009-2010||V||2||26||18||2||6||74||34||56|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2009-2010||V||3||26||17||3||6||61||29||54|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2009-2010||V||4||26||14||3||9||42||35||45|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2009-2010||V||5||26||11||5||10||52||60||38|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2009-2010||V||6||26||10||7||9||50||40||37|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2009-2010||V||7||26||10||4||12||55||63||34|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2009-2010||V||8||26||8||8||10||47||53||32|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2009-2010||V||9||26||9||4||13||31||41||31|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2009-2010||V||10||26||9||2||15||39||62||29|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2009-2010||V||11||26||8||4||14||54||68||28|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2009-2010||V||12||26||7||6||13||44||66||27|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2009-2010||V||13||26||6||4||16||34||58||22|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2009-2010||V||14||26||5||6||15||40||78||21|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2010-2011||V||1||24||17||4||3||65||21||55|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2010-2011||V||2||24||17||2||5||65||29||53|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2010-2011||V||3||24||14||5||5||54||26||47|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2010-2011||V||4||24||14||2||8||54||34||44|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2010-2011||V||5||24||14||2||8||60||41||44|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2010-2011||V||6||24||11||3||10||42||41||36|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2010-2011||V||7||24||10||2||12||36||42||32|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2010-2011||V||8||24||10||2||12||40||41||32|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2010-2011||V||9||24||8||3||13||34||49||27|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2010-2011||V||10||24||7||4||13||31||44||25|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2010-2011||V||11||24||5||7||12||25||39||22|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2010-2011||V||12||24||5||3||16||23||68||18|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2010-2011||V||13||24||4||1||19||11||65||13|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2011-2012||V||1||26||24||2||0||120||17||74|| || || ||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE<tr>
||2011-2012||V||2||26||18||2||6||105||25||56|| || || ||DOLORES VENUS COVASNA<tr>
||2011-2012||V||3||26||16||5||5||63||30||53|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2011-2012||V||4||26||16||3||7||44||33||51|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2011-2012||V||5||26||14||4||8||49||42||46|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2011-2012||V||6||26||13||5||8||47||41||44|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2011-2012||V||7||26||11||3||12||38||55||36|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2011-2012||V||8||26||10||4||12||53||47||34|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2011-2012||V||9||26||9||3||14||44||58||30|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2011-2012||V||10||26||9||2||15||39||68||29|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2011-2012||V||11||26||6||6||14||31||55||24|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2011-2012||V||12||26||5||5||16||36||80||20|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2011-2012||V||13||26||3||6||17||33||72||15|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2011-2012||V||14||26||2||2||22||17||96||8|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2012-2013||V||1||30||24||3||3||118||26||75|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2012-2013||V||2||30||19||9||2||100||43||66|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2012-2013||V||3||30||18||4||8||63||35||58|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2012-2013||V||4||30||16||2||12||77||64||50|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2012-2013||V||5||30||14||7||9||69||52||49|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2012-2013||V||6||30||15||3||12||67||49||48|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2012-2013||V||7||30||14||5||11||66||48||47|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2012-2013||V||8||30||11||9||10||44||45||42|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2012-2013||V||9||30||13||2||15||56||62||41|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2012-2013||V||10||30||12||3||15||48||58||39|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2012-2013||V||11||30||9||8||13||41||55||35|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2012-2013||V||12||30||10||4||16||72||75||34|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2012-2013||V||13||30||8||7||15||49||78||31|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2012-2013||V||14||30||7||6||17||44||82||27|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2012-2013||V||15||30||8||2||20||55||109||26|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2012-2013||V||16||30||4||2||24||45||133||14|| || || ||VOINȚA BARCANI <tr>
||2013-2014||V||1||24||20||2||2||77||26||62|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2013-2014||V||2||24||15||2||7||66||45||47|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2013-2014||V||3||24||12||9||3||60||26||45|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2013-2014||V||4||24||10||6||8||39||37||36|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2013-2014||V||5||24||10||5||9||74||52||35|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2013-2014||V||6||24||9||8||7||49||35||35|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2013-2014||V||7||24||9||5||10||43||41||32|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2013-2014||V||8||24||8||6||10||45||52||30|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2013-2014||V||9||24||9||2||13||42||63||29|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2013-2014||V||10||24||7||4||13||39||69||25|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2013-2014||V||11||24||8||2||14||39||61||23|| || || ||BÁLVÁNYOS TURIA<tr>
||2013-2014||V||12||24||7||2||15||36||59||23|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2013-2014||V||13||24||3||5||16||32||75||11|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2014-2015||V||1||22||21||0||1||137||7||63|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2014-2015||V||2||22||21||0||1||127||17||63|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2014-2015||V||3||22||15||2||5||76||38||47|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2014-2015||V||4||22||10||1||11||50||52||31|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2014-2015||V||5||22||9||4||9||43||51||31|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2014-2015||V||6||22||9||2||11||38||48||29|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2014-2015||V||7||22||9||1||12||67||88||28|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2014-2015||V||8||22||8||3||11||60||56||27|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2014-2015||V||9||22||7||3||12||37||59||24|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2014-2015||V||10||22||6||0||16||32||108||18|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2014-2015||V||11||22||5||2||15||55||92||17|| || || ||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr>
||2014-2015||V||12||22||2||2||18||22||128||8|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2015-2016||V||1||20||16||0||4||77||21||48|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2015-2016||V||2||20||14||3||3||68||23||45|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2015-2016||V||3||20||14||1||5||66||37||43|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2015-2016||V||4||20||13||3||4||69||24||42|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2015-2016||V||5||20||11||4||5||69||48||37|| || || ||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II<tr>
||2015-2016||V||6||20||10||2||8||62||42||32|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2015-2016||V||7||20||8||1||11||39||46||25|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2015-2016||V||8||20||7||2||11||52||82||23|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2015-2016||V||9||20||5||0||15||33||113||15|| || || ||NEMERE POIAN<tr>
||2015-2016||V||10||20||3||1||16||32||63||10|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2015-2016||V||11||20||0||1||19||7||75||1|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2015-2016||V||1||-6||-3||-1||-2||-14||-11||-10|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2015-2016||V||2||-6||-3||0||-3||-14||-11||-9|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2015-2016||V||3||-6||-3||0||-3||-11||-16||-9|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2015-2016||V||4||-6||-2||-1||-3||-10||-11||-7|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2015-2016||V||1||12||8||0||4||37||25||24|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2015-2016||V||2||12||7||1||4||35||17||22|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2015-2016||V||3||12||4||1||7||18||33||13|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2015-2016||V||4||12||4||0||8||18||33||12|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2016-2017||V||1||20||16||1||3||92||22||49|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2016-2017||V||2||20||13||2||5||81||30||41|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2016-2017||V||3||20||12||1||7||70||54||37|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2016-2017||V||4||20||12||0||8||73||36||36|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2016-2017||V||5||20||12||0||8||31||27||36|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2016-2017||V||6||20||10||2||8||30||38||32|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2016-2017||V||7||20||8||3||9||53||60||27|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2016-2017||V||8||20||8||2||10||35||42||26|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2016-2017||V||9||20||6||3||11||51||85||21|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2016-2017||V||10||20||3||3||14||41||99||12|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2016-2017||V||11||20||1||1||18||27||91||4|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2016-2017||V||1||-6||-4||-1||-1||-21||-8||-13|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2016-2017||V||2||-6||-3||0||-3||-13||-14||-9|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2016-2017||V||3||-6||-2||-1||-3||-12||-21||-7|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2016-2017||V||4||-6||-2||0||-4||-11||-14||-6|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2016-2017||V||1||12||8||1||3||34||22||25|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2016-2017||V||2||12||7||1||4||33||16||19|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2016-2017||V||3||12||5||2||5||26||34||17|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2016-2017||V||4||12||2||0||10||11||32||6|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2017-2018||V||1||16||12||2||2||60||27||38|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2017-2018||V||2||16||10||4||2||54||26||34|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2017-2018||V||3||16||10||1||5||44||29||31|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2017-2018||V||4||16||10||0||6||55||30||30|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2017-2018||V||5||16||9||2||5||44||33||29|| || || ||ZĂBALA<tr>
||2017-2018||V||6||16||8||0||8||34||37||24|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2017-2018||V||7||16||5||1||10||34||59||16|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2017-2018||V||8||16||2||0||14||16||47||6|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2017-2018||V||9||16||1||0||15||14||67||3|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2017-2018||V||1||-6||-4||-1||-1||-15||-11||-13|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2017-2018||V||2||-6||-3||-2||-1||-16||-12||-11|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2017-2018||V||3||-6||-2||-1||-3||-11||-16||-7|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2017-2018||V||4||-6||-1||0||-5||-17||-20||-3|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2017-2018||V||1||12||7||1||4||28||28||22|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2017-2018||V||2||12||6||2||4||32||22||20|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2017-2018||V||3||12||5||1||6||25||37||16|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2017-2018||V||4||12||4||0||8||34||32||12|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2018-2019||V||1||14||9||3||2||47||14||30|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2018-2019||V||2||14||8||2||4||40||25||26|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2018-2019||V||3||14||7||3||4||29||26||24|| || || ||ZĂBALA<tr>
||2018-2019||V||4||14||5||4||5||26||23||19|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2018-2019||V||5||14||6||1||7||23||37||19|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2018-2019||V||6||14||5||3||6||21||25||18|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2018-2019||V||7||14||4||3||7||27||34||15|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2018-2019||V||8||14||2||1||11||14||43||7|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2018-2019||V||1||0||0||0||0||0||0||-13|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2018-2019||V||2||0||0||0||0||0||0||-10|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2018-2019||V||3||0||0||0||0||0||0||-5|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2018-2019||V||4||0||0||0||0||0||0||-5|| || || ||ZĂBALA<tr>
||2018-2019||V||1||6||3||1||2||11||9||23|| || || ||AS ARCUȘ<tr>
||2018-2019||V||2||6||4||0||2||15||11||22|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2018-2019||V||3||6||3||1||2||19||13||15|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2018-2019||V||4||6||1||0||5||13||25||8|| || || ||ZĂBALA<tr>
||2019-2020||V||1||10||6||3||1||50||21||21|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2019-2020||V||2||10||6||3||1||39||14||21|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2019-2020||V||3||10||6||3||1||27||10||21|| || || ||ZĂBALA<tr>
||2019-2020||V||4||10||6||1||3||38||14||19|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2019-2020||V||5||10||3||3||4||11||17||12|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2019-2020||V||6||10||2||2||6||19||30||8|| || || ||BRADUL COMANDĂU<tr>
||2019-2020||V||7||10||2||0||8||12||55||6|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2019-2020||V||8||10||1||1||8||5||40||4|| || || ||SUGO BĂȚANII MARI<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||a<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||b<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||c<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||d<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||a<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||b<tr>
||2019-2020||V||1||0||0||0||0||0||0||0|| || || ||c
|}
|

|}
|
Instrucțiuni pentru tabelul 2 :

Legendă tabel 2 :
 - B, J, Ja, Jb, V = Campionatul județean / Liga a V-a ;
 - L = locul ocupat ;
 - M = meciuri disputate ;
 - V / E / Î = victorii / egaluri / înfrăngeri;
 - GM / GP = goluri marcate / goluri primite ;
 - p = puncte total cu penalizări ;
 - P = puncte total ;
 - P/M = puncte pe meci ;
 - V/M = victorii pe meci.
 - N = Nume echipã (RO) ;
 - S = Sezon ;
 - asc / desc = sortare ascendentă / descendentă.
|}

Referințe

Legături externe
 Liga a V-a Covasna
 3szek.ro

Covasna